Цесисский замок или Венденский замок (, ) — средневековый замок в Латвии.

Орден меченосцев начал строительство замка до 1218 г., но своего расцвета замок достиг при следующих хозяевах — рыцарях Ливонского ордена. К началу разрушительной Ливонской войны замок был сильнейшей крепостью Ливонии. В сентябре 1577 года около 300 укрывшихся в замке человек, не желая попасть в руки осадившей замок армии Ивана Грозного, подорвались при помощи пороха. После Северной войны замок уже не восстанавливали, только здание ворот первого форбурга было перестроено в жилой дом хозяев поместья — Цесисский новый замок. Идеи романтизма в XIX веке пробудили общественный интерес к замку как к свидетелю прошлого, положив начало работам по сохранению и изучению строения. Современный Цесисский замок — основной туристический объект в Цесисе и один из самых заметных объектов культурного туризма в Латвии.

История 
Венден впервые упоминается в Ливонской хронике как замок, заложенный меченосцами при магистре Винно фон Рорбахе. Долгое время бытовало поверье, что именно в этом замке фон Рорбах погиб от руки одного из орденских братьев. Так, Марлинский в повести «Замок Венден» (1821) пишет: «Винно фон Рорбах, первый магистр меченосного ордена, построил Венден, первый замок в Ливонии. Любуясь величавыми его стенами, он не мыслил, что они скоро обратятся в его гроб…»

В русских летописях упоминается, что уже в 1221 году новгородцы пожгли селение Кесь под сенью замка. После упразднения Ордена меченосцев (1237) Венденский замок, расположенный на перепутье между Ригой, Дерптом и Псковом, привлёк внимание первого ландмейстера Ливонского ордена Германа фон Балка, который сделал его своей резиденцией; вследствие этого из Вендена долгое время управлялись земли, простиравшиеся между Мемелем и Нарвой.

В 1261 году на Венден ходил походом великий князь литовский Миндовг.

Золотой век замка приходится на правление магистра Вальтера фон Плетенберга (1494—1535), который достроил к замку круглые башни для артиллерии, создал сеть форбургов, чеканил в его стенах монету. Этот магистр, как и некоторые его предшественники, был похоронен в городской церкви св. Иоанна (конец XIII века).

Ежегодно в замке собирался орденский генеральный капитул. В 1566 году Ян Ходкевич созвал в замке ландтаг, упразднивший Рижское архиепископство и утвердивший подчинение правобережной части бывшей Ливонии Литве.

Во время битвы за Венден (1577) замок подвергся обстрелу русской армии под личным предводительством Ивана Грозного и получил сильные повреждения.

В XVII веке замок восстановили и укрепили его новые хозяева — шведы, пока разрушения польско-шведских войн и Северной войны не привели его в окончательную негодность.

В правление Елизаветы Петровны замок стал поместьем канцлера Бестужева, однако в 1748 году сгорел и был надолго заброшен. Вернул его к жизни, после приобретения в 1777 году, барон Сиверс — была надстроена башня Ладемахера, а на месте примыкавшего к ней форбурга построен «Новый замок». «Новый замок» представляет собой двухэтажный дворец с мансардой, который в эпоху романтизма был надстроен «в готическом вкусе». При усадьбе была выстроена православная церковь Спаса.

Реставрационные работы в замке проводились в 1912—1914, 1937, 1952—1962 годах. После обретения Латвией независимости орденский замок в Цесисе был отреставрирован в числе первых.

Описание 

Цессиский замок непрерывно перестраивался и модернизировался в первые три столетия своего существования. В это время были возведены грандиозный главный замок и три просторных форбурга, занимавших в общей сложности 4 гектара.

Главный замок 
Ядро Цесисского замка составляет место проживания орденских братьев — главный замок, или кастелла. Он расположен на возвышенности, окруженной двумя естественными оврагами. Их крутые склоны защищали замок с севера и запада. С юга и востока замок прикрывал искусственно вырытый ров. Главный замок занимал территория примерно 60x60 метров, что делало его одной из крупнейших кастелл Ордена в Ливонии и Пруссии. В Цесисе, подобно как и в других замках Тевтонского ордена, чердаки и подвалы использовались для хранения продуктов и прочих необходимых запасов. На первом этаже располагались разнообразные хозяйственные помещения, например кухня, пекарня, пивоварня. На втором этаже расположись помещения для братьев — капелла, зал капитула, ремтер (трапезная) и дормиторий (общая спальня), а также покои для приемы высокопоставленных чиновников Ордена.
Сегодня двор главного замка окружен стенами лишь двух корпусов, однако во время своего величия корпуса окружали двор со всех четырёх сторон. Северный и западный корпуса разрушены во время осад 1577 и 1578 гг.

Форбурги 
Полукругом вокруг главного замка, окруженные высокими стенами, располагались просторные хозяйственные дворы — форбурги. Также они служили как внешняя линия обороны для дополнительного укрепления замка. В мирное время здесь кипела хозяйственная жизнь. Неизвестно точно, когда были устроены форбурги Цесисского замка, но зафиксированные на самых старых известных планах объёмы связаны, вероятнее всего, с перестройкой замка на рубеже XV и XVI столетий, когда укрепления приспосабливали к реалиям использования артиллерии.
На юг от главного замка, окруженный высокой защитной стеной, лежит первых форбург. Здесь располагались кузни, мастерские сапожников, шорников и других ремесленников, дровяные сараи, склады и конюшни. Здания первого форбурга были уничтожены во время русской осады 1577 года.
Самые старые письменные свидетельства про сравнительно небольшой второй форбург сохранились в документе 1590 года. В это время попасть во двор форбурга можно было через башню, которую в XVII веке отмечена на планах, как «ворота замка». Перед башней был частокол и наполненный водой ров, через который был переброшен «подъемный мост из металлических прутьев на металлических цепях». Вход в надвратную башню закрывала подвешенная на «толстых и крепких цепях» железная решетка, за которой были установлены створы ворот из массивного дерева, укрепленные железными гвоздями с широкими шляпками.
После Польско-шведской войны второй форбург стал превращаться в хозяйственный двор Цесисского замкового поместья. Здесь, вдоль древней оборонительной стены, расположились дома для управляющего и работников, конюшня, каретный сарай, хлев и другие постройки.

Территорию третьего форбурга по большей части занимал глубокий овраг, а несколько построек уместились на небольшом клочке земли между северным склоном оврага и защитной стеной. В конце XVI века здесь находились амбар для солода, сушилка для зерна, а также конюшня на 60 лошадей. Внушительный размер конюшни указывает на то, что она построена ещё во времена Тевтонского ордена.

Фотогалерея

См. также 
 Список замков Латвии

Примечания

Ссылки 
 Замок Цесис на сайте «Замки Латвии»

Замки, построенные в XIII веке
Замки Ливонского ордена
Замки Латвии
Здания и сооружения Цесиса
История Цесиса